hrabstwo Rutherford (ang. Rutherford County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Rutherford (ang. Rutherford County) w USA, w stanie Tennessee